Jelínková bzw. Jelínkova ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Jelinkova (* 1995), niederländische Skirennläuferin
 Michaela Jelínková (* 1985), tschechische Volleyballspielerin